Пантиго има више значења:
 Пантиго (Тексас)
 Пантиго (Северна Каролина)